Amerikai Egyesült Államok
Golconda (Illinois)
Golconda (Nevada)